

Patronyme
 Vincent Cibiel, (1797-1871), fut un homme politique français.
 Alfred Cibiel, (1841-1914), homme politique français, fils du précédent.
 Oscar Cibiel, (1850-1920), fut un homme politique français.

Homonymie

Homonymie de patronyme